Het seizoen 1931/32 was de achttiende editie van de Belgische Tweede Klasse en ging van start in september 1931 en eindigde in april 1932. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). Wegens de competitiehermorming in 1931 werd de Eerste Afdeling vanaf dit seizoen opgedeeld in twee reeksen van 14 ploegen. TSV Lyra werd winnaar in reeks A en R. Racing Club de Bruxelles in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1930-31 voor de start van het seizoen:
 Racing FC Montegnée (voorlaatste) degradeerde één seizoen in Ere-Afdeling. 
 SC Anderlechtois (laatste) degradeerde na twee seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Door de uitbreiding van Eerste Afdeling naar 2 reeksen van 14 ploegen promoveerden 14 clubs uit Bevordering 1930-31 voor de start van het seizoen:
 AS Ostendaise (kampioen reeks A) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 FC Renaisien (2e reeks A) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 Knokke FC (3e reeks A) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 Sint-Niklaassche SK(4e reeks A) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 Hoboken SK (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 Borgerhoutsche SK (2e reeks B) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 White Star Woluwe AC (3e reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 Boom FC (4e reeks B) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RFC Bressoux (5e reeks B) promoveerde na 6 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RC Tirlemont (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst 2e nationale.
 RFC Sérésien (2e reeks C) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 RCS Verviétois (3e reeks C) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 R. Stade Louvaniste (4e reeks C) promoveerde na 5 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Turnhoutsche SK HIH (5e reeks C) promoveerde voor het eerst 2e nationale.

Deelnemende teams
De 28 ploegen werden over twee reeksen van 14 verdeeld:

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1931-32 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1931-32 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams

De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1932-33 op het eind van het seizoen:
 TSV Lyra (kampioen reeks A) promoveerde na 14 seizoenen in 2e nationale voor het eerst naar de Ere Afdeling.
 R. Racing Club de Bruxelles (kampioen reeks B) promoveerde na twee seizoenen terug naar Ere Afdeling.

Degraderende teams
De laatste 2 ploegen van elke reeks degradeerden naar Bevordering 1932-33.  Volgende vier ploegen degradeerden:
 Sint-Niklaassche SK (voorlaatste reeks A) degradeerde na één seizoenen in 2e nationale.
 SK Roeselare (laatste reeks A) degradeerde na drie seizoenen in 2e nationale.
 RFC Bressoux (voorlaatste reeks B) degradeerde na één seizoenen in 2e nationale.
 R. Charleroi SC (laatste reeks B) degradeerde na drie seizoenen in 2e nationale.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2